Districto de Santiago peut désigner plusieurs divisions administratives :

Panama 
 District de Santiago

Pérou 
 District de Santiago (Ica)
 District de Santiago (Cuzco)
 District de Santiago de Anchucaya
 District de Santiago de Cao
 District de Santiago de Challas
 District de Santiago de Chocorvos
 District de Santiago de Chilcas
 District de Santiago de Chuco
 District de Santiago de Lucanamarca
 District de Santiago de Quirahuara
 District de Santiago de Paucaray
 District de Santiago de Pischa
 District de Santiago de Pupuja
 District de Santiago de Surco
 District de Santiago de Tuna
 District de Río Santiago